Zoran Živković, hrvatski nogometaš
Zoran Živković, srbijanski rukometaš 
Zoran Živković, srbijanski političar